

Persone 
 Domenico Cabianca (Bassano, 1520-Piacenza, 1550) – protestante italiano, giustiziato come eretico dall'Inquisizione
 Francesco Cabianca (Venezia, 1666–Venezia, 1737) – scultore italiano
 Giulio Cabianca (Verona, 1923–Modena, 1961) – pilota automobilistico italiano
 Jacopo Cabianca (Vicenza, 1809–Schiavon, 1878) – poeta e romanziere italiano
 Vincenzo Cabianca (Verona, 1827–Roma, 1902) – pittore italiano
 Vincenzo Cabianca (Modena, 1925) – ingegnere e urbanista italiano

Geografia 
 monte Cabianca – montagna delle Alpi Orobie alta 2601 m